Фили́ппова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Филиппова, Анна Евгеньевна (род. 1982) — российская гандболистка.
 Филиппова, Вера Николаевна (Фигнер; 1852—1942) — русская революционерка, террористка.
  
 Филиппова, Елена Ивановна (род. 1960) — советский и российский этнолог и социальный антрополог.
 
 Филиппова, Карина Степановна (1934—2019) — русская поэтесса.
 
 Филиппова, Ксения (род. 1969) — советская киноактриса («Чучело», «Тройка»).
 Филиппова, Лидия Ивановна (род. 1967) — чувашский поэт и публицист.
 Филиппова, Любовь Васильевна (1944—2018) — советская и российская театральная актриса, выступавшая на сцене Вологодского драматического театра, заслуженная артистка РСФСР (1982).
 Филиппова, Людмила Васильевна (род. 1942) — советский и российский педагог, член-корреспондент РАО (2006).
 
 
 Филиппова, Нина Сергеевна (1919—2004) — журналист, главный редактор ежемесячника «Знание-сила» (1965—1989).
 
 Филиппова, Хельга Станиславовна (род. 1968) — актриса театра и кино. 

 Реки 
 Филиппова — река в Кемеровской области.
 Филиппова — река в Магаданской области, приток Колымы.

 Топоним 
 Филиппова — деревня, Октябрьский район, Курская область, Россия